Espada peut faire référence à :
 Ángel Espada, boxeur portoricain.
 Espada (Bleach), groupe de personnages de fiction du manga Bleach.
 Lamborghini Espada, modèle de voiture.
 L'espada (trichiurus lepturus), un poisson noir effilé typique des eaux de Madère.